

Toponyme 
 Puerto Deseado, ville de Patagonie
 Département de Deseado en Argentine
 Ría Deseado, estuaire
 Río Deseado, fleuve argentin 
 Lac Deseado, lac en Patagonie